А́хту́ба:
 Ахтуба — река, левый рукав Волги.

Топоним 
 Ахтуба — село в Калининском районе Саратовской области.
 Ахтуба — село в Нижнекамском районе Татарстана.
 Ахтуба — район города Ахтубинска. До образования города в 1959 году являлся небольшим поселком.
 Ахтуба — грузовая железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги.
 Ахтуба (Ольшанка) — река в Саратовской области, приток Баланды.

Прочее 
 Ахтуба (танкер) — советский морской танкер, единственный корабль проекта 1589.

См. также 
 Ахтубинск (значения)
 Ахтубинка
 Верхняя Ахтуба — исчезнувшее село в Волгоградской области. В настоящее время территория села является юго-восточной частью города Волжский.
 Средняя Ахтуба — посёлок городского типа, районный центр Среднеахтубинского района Волгоградской области.